Soceni se poate referi la:
Soceni, Caraș-Severin
Soceni, Dolj